Край е административен термин в някои славянски страни – Чешката република, Словакия, в бивша Чехословакия и в Руската федерация, с който се наричат административно-териториалните единици на високо ниво.

Обикновено краевете се делят на окръзи (в Чехия и Словакия) или на райони (в Руската федерация).

В България терминът край съответства на:

 административната единица област или регион. Също така с край наричаме „(част от) област“ или „(част от) страната“ – Пирински край, Добруджански край, Трънски край, Старозагорски край и така нататък.

 Граница, предел: „Краят на града“

 Последен период от време на протичане на нещо: „край на сезона“

 Предел, свършек: „Тази работа няма край.“ и „Вижда се светлина в краят на тунела.“

 Развръзка: „щастлив/трагичен край“

 Смърт: „Краят настъпи.....“

 Предлог: „Покрай **** видях ****.“, „Покрай **** ще ****.“, „Край **** и ****.“

Името Украйна означава гранична земя.

Вижте също 
 Краеве в състава на Руската федерация
 Краеве в Словакия
 Краеве в Чешката република
 Крайна

Външни препратки 

 Думата край в различните славянски езици

Административни единици